Charles Fisher peut désigner :

hommes politiques
  (1789-1849), homme politique américain de la Caroline du Nord ;
 Charles Fisher (1808-1880), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick ;
  (1846-1930), homme politique américain du Wisconsin ;
 Charles W. Fisher (1866-1919), homme politique canadien de l'Alberta ;
  (1899-1966), homme politique américain du Wisconsin ;

autres
  (1816-1861), avocat et ingénieur américain ;
  (1816-1891), acteur anglo-américain ;
  (1817-1908), pastoraliste australien ;
  (1880-1963), homme d'affaires américain ;
  (1877-1916), académicien et historien britannique ;
 Charles Miller Fisher (1913-2012), neurologiste canadien ;
  (1914-2006), poète et journaliste britanno-canadien ;
  (né en 1976), joueur américain de football américain ;
  (1852-1917), joueur de baseball américain ;
 , joueur de baseball américain ;
 , auteur et éditeur américain ;
 , biologiste marin américain.